

Важнейшие события 
 Первое Болгарское царство  (968—1018; Василий II Болгаробойца). Битва на Клейдионе (1014).
 Византийско-грузинская война (1014—1023).
 Междоусобная война на Руси (1015—1019).

Обзор по государствам 
 Франция: Роберт II Благочестивый, один из первых Капетингов. Фактически управлял только королевским доменом.
 Англия: Король единого англосаксонского королевства Этельред Неразумный, Уэссекская династия. Всё десятилетие воевал с датчанами. В 1013 году вынужден был бежать из Англии после военного поражения, королём на короткое время был провозглашён норвежский король Свен I Вилобородый.

Культура 
 Фирдоуси (935—1020). «Шахнаме» (1010).
 Китайская энциклопедия «» (1013).
 Авиценна
 Аль-Бируни

Персоналии 
 Болеслав I Храбрый
 Васи́лий II Болгаробо́йца
 Генрих II Святой
 Кнуд Великий
 Малкольм II
 Свен I Вилобородый
 Фудзивара Митинага

См. также

Примечания 

1010-е годы